Ruh steht für:
 Ruh (Bindlach), Ortsteil der Gemeinde Bindlach, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Ruh (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Ruh (Waldbröl), Ortsteil der Stadt Waldbröl, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Ruh ist in der islamischen Theologie die Seele bzw. der Geist des Menschen

Ruh ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Ruh (1912–1964), deutscher Politiker und Diplomat
 Emil Ruh (1884–1946), Schweizer Komponist, Dirigent und Musikverleger
 Ernst Ruh (* 1936), Schweizer Mathematiker
 Hans Ruh (1933–2021), Schweizer Sozialethiker; Gründer des Ethikfonds „BlueValue“
 Homer Ruh (1895–1971), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Janina Ruh (* 1989), deutsche Violoncellistin
 Kurt Ruh (1914–2002), Schweizer germanistischer Mediävist
 Lucinda Ruh (* 1979), Schweizer Eiskunstläuferin
 Max Ruh (1938–2013), Schweizer Historiker und Sammler
 Sabine Theadora Ruh, deutsche Wirtschaftsjournalistin und Sachbuchautorin
 Ulrich Ruh (* 1950), deutscher katholischer Theologe und Publizist
 Yann Ruh (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler

ruh steht für:
 Ruga (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bodo-Koch-Sprachen

RUH steht für:
 Flughafen Riad (IATA-Code), arabischer Flughafen

Siehe auch:
 Ru
 Ruhe
 Rous
 Roux

Abkürzung